Konstantinovo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
Konstantinovo (Boergas), een dorp in oblast Boergas
Konstantinovo (Chaskovo), een dorp in oblast Chaskovo
Konstantinovo (Varna), een dorp in oblast Varna